Нибел може бити:

 Нибел (Округ Шлезбиг-Фленсбург), општина у округу Шлезвиг-Фленсбург, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.
 Нибел (Округ Рендсбург-Екернферде), општина у округу Рендсбург, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.